L'expression Oscars du cinéma 1993 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1993 et honorait des films sortis en 1992.

Pour les films sortis en 1993 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1994.